Kathleen Horvath e Yvonne Vermaak erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Ivanna Madruga-Osses and Catherine Tanvier.

Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Virginia Ruzici e Virginia Wade che hanno battuto in finale 6–3, 2–6, 6–1 Madruga-Osses e Tanvier.

Teste di serie

 Jo Durie /  Anne Hobbs (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses /  Catherine Tanvier (finale)
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (semifinale)
 Virginia Ruzici /  Virginia Wade (campioni)

 Evonne Goolagong Cawley /  Paula Smith (quarti di finale) 
 Bonnie Gadusek /  Helena Suková (quarti di finale) 
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (semifinale) 
 Chris O'Neil /  Pam Whytcross (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1983